Bahnhof Milano Porta Nuova steht für:

 Bahnhof Milano Porta Nuova (1840), erster Bahnhof in Mailand
 Bahnhof Milano Porta Nuova (1850), in Betrieb von 1850 bis 1873
 ein 1873 eröffneter Güterbahnhof auf dem Gelände vom Bahnhof Milano Porta Garibaldi
 Bahnhof Milano Porta Nuova (1931), ein Vorortbahnhof an der Piazza della Repubblica
 den ursprüngliche Namen vom Bahnhof Milano Porta Garibaldi